Фабрициус (, Fabritius, также в русском языке часто употребляется в форме Фабриций) — имя древнеримского происхождения.

 Фамилия, распространённая в научной и теологической литературе Европы (публиковавшейся на латыни), в первую очередь в эпоху гуманизма, как правило, являвшаяся латинским переводом фамилии  или .
 Дополнение к имени у вольноотпущенников-ремесленников и происходящих из среды ремесленников родов в Древнем Риме.

Носители

Фабриций 
 Фабриций, Давид (1564—1617) — германский астроном.
 Фабриций, Иероним (1537—1619) — итальянский анатом и хирург.
 Фабриций, Иоганн Христиан (1744—1808) — датский энтомолог.

Фабрициус 
 Фабрициус, Алексей Александрович (1869—1938) — генерал-майор царской армии.
 Фабрициус, Бернгарт (XVII век) — художник, вероятно, ученик Рембрандта.
 Фабрициус, Василий Иванович (1845—1895) — русский астроном.
 Фабрициус, Вацлав (XVI—XVII века) — чешский писатель.
 Фабрициус, Георг (1516—1571) — чешский филолог и поэт.
 
 Фабрициус, Йенс Скоу (1758—1841)  — норвежский военный и государственный деятель, военный министр. 
 Фабрициус, Йохан Йоханнес (1899—1981) — нидерландский писатель.
 Фабрициус, Йоханнес (1587 — ок. 1615) — астроном, сын Давида Фабриция.
 Фабрициус, Ирина Васильевна (1882—1966) — украинский и русский археолог, дочь В. И. Фабрициуса.
 Фабрициус, Карел (1622—1654) — художник, вероятно, ученик Рембрандта.
 
 Фабрициус, Леопольд (1715—1772) — чешский иезуит.
 Фабрициус, Михаил Платонович (1847—1915) — бау-адъютант Большого Кремлёвского дворца, генерал-майор, известный коллекционер живописи.
 Фабрициус, Отто (1744—1822) — датский зоолог и лингвист.
 Фабрициус, Филипп (XVI—XVII века) — секретарь штатгальтерства в Праге.
 Фабрициус, Филипп Конрад (1714—1774) — немецкий ботаник и врач.
 Фабрициус, Франц (1525—1573) — немецкий филолог.
 
 
 Фабрициус (пароход) — судно, переименованное в честь Я. Ф. Фабрициуса.

Фабрици 
 Фабрици, Винченцо — итальянский композитор

Фабриции (род) 
 Фабриции — гернический род из города Aletrium

Фабрицио 
 Раванелли, Фабрицио — итальянский футболист

Фабрис 
Во французском языке латинское имя «Фабрициус» перешло в «Фабрис» (Fabrice).
 Беллар, Фабрис — французский программист
 Тьоззо, Фабрис — французский боксёр
 Санторо, Фабрис — французский теннисист

Фабрисио, Фабрисиу 
 Вердум, Фабрисио
 Оберто, Фабрисио
 Охеда, Фабрисио
 Соарес де Фария, Фабрисио Бруно (род. 1996) — бразильский футболист, защитник.

Другое 
 Фабрициус — большой ударный кратер в южном полушарии видимой стороны Луны.